P41 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 41, een papyrusrol van het Nieuwe Testament